Велдіж — Шевченкове (Долинський район) Івано-Франківської області.
 Ґміна Велдіж — колишня (1934—1939 рр.) сільська ґміна Долинського повіту Станиславівського воєводства Польської республіки.